Иса́й Бори́сович Лукодья́нов (1913—1984) — русский советский писатель-фантаст, инженер.

Биография 
Родился в Баку; мать была стенографисткой, отец — банковским служащим. По образованию инженер-механик, научный сотрудник Азербайджанского научно-исследовательского института нефтяного машиностроения (АзИНМаш). Участник Великой Отечественной войны, во время которой служил в ВВС, занимаясь обслуживанием самолетов. Является автором ряда технических книг («Скоростная прокладка подводных трубопроводов» и другие). После войны работал в нефтяной промышленности инженером-конструктором, занимался разработкой легкосплавных труб для бурения нефтяных скважин.

Все научно-фантастические произведения Лукодьянова написаны в соавторстве с двоюродным братом (по матери) — . В творческом дуэте Лукодьянов обеспечивал идеи и технические подробности, литературной обработкой занимался Войскунский.

Научно-фантастическое творчество 

По свидетельству Войскунского, к написанию их первого с Лукодьяновым научно-фантастического романа подтолкнуло ДТП, — выскочивший из-под колёс грузовика пешеход показался им бесплотным, прошедшим сквозь автомобиль. Идея о предмете, проходящем сквозь другие тела, и легла в основу романа Экипаж «Меконга». Работа над книгой продолжалась два года. Рукопись авторы отправили в Детгиз, где она попала на рассмотрение литературному редактору А. Н. Стругацкому. Аркадий Натанович рекомендовал книгу к печати, и она была издана летом 1962 года в серии «Библиотека приключений и научной фантастики» (известной по оформлению обложки как «рамка»). За время подготовки к изданию отрывки из романа печатались в журналах «Молодёжь Алтая», Барнаул (1961 год) и «Знамя труда», Красноводск (1961 год), а также в журнале «Знание — сила» (1961 год, № 8). Сокращённый вариант опубликован также в журнале «Литературный Азербайджан» (№№ 8 — 12 за 1961 год).

Стилизованный под «жюльверновскую» фантастику роман, содержащий историческую, морскую, приключенческую и детективную составляющие, пронизанный сатирой и юмором, принес соавторам всесоюзную популярность. Линию исторической фантастики в их творчестве продолжили романы Очень далёкий Тартесс (написан в 1966, опубликован в 1968 году), посвященный теме гибели высокоразвитой цивилизации Пиренейского полуострова в результате экспериментов с атомной энергией, и Ур, сын Шама (1975 год), — непрямое продолжение «Экипажа „Меконга“». Молодые учёные встречаются с древними шумерами, похищенными в своё время пришельцами.

Космическая НФ Войскунского и Лукодьянова более традиционна. В романе Плеск звёздных морей (1970) описаны попытки преобразования Венеры и дана панорама коммунистической Земли. В романе Незаконная планета (1980) осваивающее внешние рубежи Солнечной системы человечество вступает в контакт с жителями Плутона, питающимися чистой энергией.

Библиография 
Циклы произведений

Институт физики моря
 Экипаж «Меконга» (1961)
 Ур, сын Шама (1975)

Жизнь и приключения Алексея Новикова, разведчика Космоса
 И увидел остальное… (1966)
 Формула невозможного (1963)
 Полноземлие (1964)
 Сумерки на планете Бюр (1966)
 Аландские каникулы (1967)
 Субстанция Нигра (1967)

Романы (В соавторстве с )

 1961 Экипаж «Меконга» (Книга о новейших фантастических открытиях и старинных происшествиях, о тайнах Вещества и о многих приключениях на суше и на море).
 1968 Очень далёкий Тартесс (первая публикация под названием — Щит Нетона. Приключения давних дней).
 1969 Плеск звёздных морей.
 1975 Ур, сын Шама.
 1980 Незаконная планета.
 1993 Плеск звёздных морей (роман с двумя прелюдиями).

Повести и рассказы (В соавторстве с )

 1961 Флота поручик Фёдор Матвеев (отрывок из романа Экипаж «Меконга»), повесть.
 1962 Алатырь-камень, рассказ.
 1963 Формула невозможного, повесть.
 1963 Чёрный столб, повесть.
 1964 На перекрестках времени (сугубо фантастический рассказ), рассказ.
 1964 Прощание на берегу, рассказ.
 1964 Полноземлие, рассказ.
 1965 Трое в горах, рассказ.
 1966 И увидел остальное…, рассказ.
 1966 Сумерки на планете Бюр, повесть.
 1967 Аландские каникулы, рассказ.
 1967 Субстанция Нигра, повесть.
 1967 Чёрный Робот — хранитель тишины (рассказ-шутка), рассказ.
 1968 Плеск звездных морей, отрывок из романа.
 1969 Повесть об океане и королевском кухаре [= Повесть о королевском кухаре], повесть.
 1970 Испытательный полет, отрывок из романа «Плеск звездных морей».
 1975 Слушайте… картину, отрывок из романа «Плеск звездных морей».
 1976 Конструктор XXI века, отрывок из романа «Плеск звездных морей».

Документальные произведения
 1973 Ушёл в легенду… (Документальная повесть о враче и учёном Ф. Н. Ильине, 1873—1959)

Статьи
 1961 Сколько весила машина «Дюранды»?
 1975 Пришедшие из сказки (о преждевременных роботах).
 1977 Жажда жизни и познания.

Очерки
 1960 Мосты в открытом море (В соавторстве с Р.Штунг).
 1960 Огненный архипелаг.

Сборники (В соавторстве с )
 1964 На перекрёстках времени.
 1981 Чёрный столб.

См. также библиографию в статье Войскунский, Евгений Львович

Литература 
 
 Экстелопедия фэнтези и научной фантастики. И. Лукодьянов
 
 Писатели нашего детства. Сто великих имён
 Классики: Евгений Войскунский, Исай Лукодьянов// Журнал «Мир Фантастики», № 119, июль 2013.

Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты России
Русские писатели XX века
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Инженеры СССР
Инженеры Азербайджана